Popychacz płaski - element układu rozrządu silnika spalinowego. Przenosi obciążenia wzdłużne i jest najpopularniejszym popychaczem, który charakteryzuje się prostą budową, małą masą, cichą pracą i łatwością smarowania. Popychacze z płaską stopą wykonywane są jako otwarte lub zamknięte. 

Układ rozrządu